Il gruppo della benitoite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della benitoite 
 Bazirite
 Benitoite
 Pabstite

Note

Collegamenti esterni 
 

Benitoite